Simi puede estar haciendo referencia a:

 Simi, isla del Mar Egeo, también conocida por Symi.
 Simi Valley, ciudad en el estado de California (Estados Unidos).
 Dr. Simi, apodo del empresario farmacéutico mexicano Víctor González Torres (n. 1947).
 simi, ‘idioma’ en quechua; por ejemplo, runa simi significa literalmente ‘idioma de la gente’ (o sea, ‘quechua’).